Рубчинский — фамилия; имеет женскую форму Рубчинская.
 Рубчинский, Гоша (род. 1984) — российский дизайнер уличной одежды.
 Рубчинский, Самуил Менделевич (1906 — не ранее 1994) — учёный в области радиоэлектроники, лауреат Ленинской премии. Ученик и многолетний соратник А. Л. Минца.